Heráldica municipal de Cáceres puede referirse a:

 Escudo de Cáceres, escudo municipal de la ciudad de Cáceres;
 Heráldica municipal de Extremadura, lista de escudos de los municipios de la provincia de Cáceres.